Алексе́й Алексе́евич Уско́в (1902—1984) — главный инженер комбината «Ростовуголь», Ростовская область.

Биография 
Родился в 1902 году в станице Усть-Медведицкая Области войска Донского (ныне Серафимович, Волгоградская область) в крестьянской семье. Окончил в 1913 году приходское училище, перешел в реальное училище, затем — в школу второй ступени. В 1919—1921 годах — в Красной Армии. Участник Гражданской войны. После демобилизации, учился в девятилетке,
в 1928 году окончил Донской политехнический институт в Новочеркасске. С этого времени трудился в угольной промышленности, где прошел путь от простого рабочего до заместителя министра угольной промышленности СССР. В 1932 году вступил в ВКП(б)/КПСС. В 1937 году назначен главным инженером шахты имени Артема, а затем — главным инженером крупнейшей в Донбассе шахты имени ОГПУ. С января
1942 года — главный инженер треста «Несветайантрацит». В период оккупации Новошахтинска немецко-фашистскими войсками, эвакуировался в город Ленинск-Кузнецкий Кмереовской области, где работал главным
инженером шахты имени Кирова. В 1944 году вновь назначен главным инженером треста «Несветайантрацит». Под его руководством шахты № 7, № 5, имени Кирова, Западная-Капитальная, имени ОГПУ были досрочно восстановлены и трест добился освоения довоенной добычи угля. С ноября 1947 по 1955 год — главный инженер комбината «Ростовуголь».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года за выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления и строительства угольных шахт и внедрения передовых методов работы, обеспечивших значительный рост производительности труда Ускову Алексею Алексеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1955—1972 годах — председатель Научно-технического горного общества (НТГО). С 1972 года — на пенсии. Жил в Москве. Умер 18 ноября 1984 года. Похоронен на  в Москве.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (28.08.1948)
 три ордена Ленина (01.01.1948; 28.08.1948; 29.08.1953)
 орден Октябрьской революции (03.10.1972)
 орден Трудового Красного Знамени (04.09.1948)
 медали, в том числе «За боевые заслуги» (28.10.1967)
 знак «50 лет пребывания в КПСС»
 знак «Шахтёрская слава» трёх степеней

Примечания

Литература 
 Шахты: историко — краеведческий очерк о городе. — Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1974. — С. 147.
 На Сталинскую заботу о шахтерах ответили новым подъёмом угледобычи // Красный шахтер. — 1948. — № 127 (1 сент.) — С. 1.
 Незабываемый день: Вручение наград шахтерам Ростовской области // Красный шахтер. — 1948. — № 211 (26 окт.) — С. 1.
 Родина награждает восстановителей Донбасса // Красный шахтер. — 1948. — № 3 (4 янв.) — С. 2.

Ссылки 
 Шахтинцы — Герои Социалистического Труда
 Усков Алексей Алексеевич

Участники Гражданской войны в России
Выпускники Южно-Российского политехнического университета
Горные инженеры СССР
Члены КПСС